Gerhart-Hauptmann-Haus steht für:
 Gerhart-Hauptmann-Haus (Düsseldorf)
 Gerhart-Hauptmann-Haus (Hiddensee), siehe Gerhart-Hauptmann-Museum (Hiddensee)
 Gerhart-Hauptmann-Haus (Radebeul), siehe Hohenhaus (Radebeul)
 Gerhart-Hauptmann-Haus (Agnetendorf), siehe Haus Wiesenstein (Hirschberg im Riesengebirge)
 Carl-und-Gerhart-Hauptmann-Haus (Schreiberhau),